John Henson (poppenspeler), zoon van Muppet-bedenker Jim Henson;
 John Henson (presentator), presentator van de Amerikaanse versie van Wipeout.